Milanović (en cyrillique : Милановић) est un patronyme serbo-croate dérivé du prénom Milan.

Patronymes 

 Branko Milanović (1953-), économiste serbo-américain, spécialiste des questions de pauvreté ;
 Damir Milanović (1982-), joueur croate de football ;
 Tanja Milanović (1977-), handballeuse serbe ;
 Zoran Milanović (1966-), homme politique croate.

Toponyme 
Millanoviq/Milanović, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Rahovec/Orahovac et dans le district de Prizren.

Homonymie de patronyme serbe